«Пробуждение» (, Jagriti) — индийский фильм-драма режиссёра Сатьена Боса в оригинале на языке хинди, вышедший в прокат в 1954 году. Ремейк бенгальского фильма Paribartan, снятого тем же режиссёром в 1949 году. По результатам проката заработал статус «хит», и выиграл Filmfare Award за лучший фильм и Национальную кинопремию за лучший фильм на хинди.

В 1956 году картина была переснята в Пакистане под названием Bedari, с использованием того же сюжета и музыки для песен, поскольку прокат оригинальных индийских кинолент в то время был запрещён. Фильм имел невероятный успех в первые недели, однако затем плагиат был замечен, что привело к изъятию его из проката.

Фильм, дублированный на русский язык, демонстрировался во время второго фестиваля индийских фильмов в ноябре 1956 года и вышел в широкий прокат СССР в 1957 году.

Сюжет 
Аджай Мукерджи (Радж Кумар Гупта) был озорным и упрямым мальчиком. Чтобы он не причинял беспокойства жителям своей деревни, его отправляют в школу-интернат. Там он подружился с добродушным одноклассником с инвалидностью (Ратан Кумар), который изо всех сил пытался убедить его измениться. Давление со стороны нетрадиционного, но благонамеренного учителя (Абхи Бхаттачарья) в конечном итоге оттесняет Аджая в сторону, что вызывает цепную реакцию событий, которые в конечном итоге заканчиваются трагедией.

В ролях 

  — Аджай Мукерджи
  — Шакти Чаудхари
  — учитель Шекхар
  — Рампати Мукерджи, дядя Аджая
  — миссис Мукерджи
 Нанда Дулал — миссис Чаудхари

Саундтрек 
Музыка из фильма стала знаменитой. В частности «Aao Bachhon Tumhen Dikhaayen» остается одной из лучших патриотических песен индийского кино. В своё время, «Пробуждение» был фаворитом на канале Doordarshan, а песни из него занимали почётные места в  во время Дня независимости, Дня Республики и тому подобных событий.

Критика 
«Пробуждение» смог показать, что хорошему фильму не нужны звезды; если содержание фильма богато, оно все переопределяет. Влияние этой маленькой жемчужины было таково, что он захватил кассу штурмом.
З. У. Сайам, отметив запоминающуюся музыку и тексты песен, заметил однако, что фильм стал хитом исключительно благодаря специальным показам, организованным школами для их учеников. Виджай Локапалли добавил, что несмотря на низкий бюджет и среднее техническое оснащение, фильм пользовался уважением поклонников, поскольку содержал социальное послание о важности образования для студентов и преподавателей.

Награды 
 Национальная кинопремия за лучший фильм на хинди
 Filmfare Award за лучший фильм
 Filmfare Award за лучшую мужскую роль второго плана

Примечания 

Фильмы на хинди
Фильмы-драмы Индии
Чёрно-белые фильмы Индии
Фильмы Индии 1954 года